Хаиров — фамилия; имеет женскую форму Хаирова.
 Хаиров, Ахмет (1825 — не ранее 1863) — башкирский кантонный начальник.
 
 Хаиров, Самир Искендерович (род. 1974) — советский и азербайджанский футболист.
 Хаирова, Ксения Леонидовна (в девичестве Талы́зина; род. 1969) — советская и российская актриса театра и кино.